Фу́дзі (Fuji) — японський топонім, прізвище та поширена назва чи елемент назви.

Топоніми 
 Гора Фудзі
 Річка Фудзі
 П'ять озер Фудзі
 Фудзі-Йосіда
 Фудзі () — місто в префектурі Сага (Японія).
 Фудзі () — місто в префектурі Сідзуока (Японія).

Прізвище 
 Фудзі Такако (1942) — японська актриса.
 Фудзі Кейко — японська співачка 1960-х та 1970-х років.
 Фудзі Суміко (1945) — японська актриса.

Компанії 
 Fujifilm () — японська компанія, що виробляє фототехніку та інші товари.
 Fuji Xerox () — японська компанія, спільне підприємство Fujifilm та Xerox.
 Fuji Television () — японська телемережа.
 Fujitsu () — японська комп'ютерна компанія.
 Fuji Heavy Industries () — японська машинобудівна корпорація, власник марки автомобілів Subaru.
 Fuji Bikes — американська компанія, що виробляє велосипеди, наступник Nichibei Fuji Cycle Company, Ltd. (日 米 富士 自 転 车 株式会社)

Інше 
 «Фудзі» — кінофільм 1975 року.
 «Фудзі» — японський броненосець кінця XIX століття.
 Фудзі — божество з пантеону міфології айнів.
 «Фудзі» — японський пілотований космічний корабель (проект).
Фуджі — сорт яблук

Див. також 
 Фудзікава

Японські прізвища